Кортеш () — португальська власна назва.

Топоніми

Кортеш-ду-Мейю — парафія.